

іст-Клівленд — місто, штат Огайо
 іст-Клівленд — переписна місцевість, штат Теннессі